kabinet-Biesheuvel I, het eerste kabinet-Biesheuvel (6 juli 1971 tot 9 augustus 1972)
 kabinet-Biesheuvel II, het tweede kabinet-Biesheuvel (9 augustus 1972 tot 11 mei 1973)